A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2023 é a 75ª edição do campeonato promovido pela F.I.M..

MotoGP

Pilotos e Equipas

Moto2

Pilotos e Equipas

Moto3

Pilotos e Equipas 

Fontes: